Говорящая машина Фабера — механизм, воспроизводивший звуки человеческой речи.

Его идея принадлежала первично австрийскому учёному-механику Вольфгангу фон Кемпелену, который в 1778 году изобрёл говорящую машину, произносившую ряд гласных и согласных звуков (не все). Описание своей машины Кемпелен дал в своем известном сочинении «Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung einer sprechenden Maschine von W. v. Kempelen» (Вена, 1791). Из этой очень редкой книги заимствовано описание её (с рисунком) в книге Вольфа «Sprache und Ohr. Akustischphysiologische und pathologische Studien» (Брауншвейг, 1871, стр. 64—67).

Профессор Иосиф Фабер в Вене, живший в первой половине XIX века, усовершенствовал и видоизменил механизм Кемпелена, и в конце 1830-х годов машина Фабера уже показывалась им в разных городах Германии. Изобретатель и впоследствии его наследники отклонили выгодные предложения продать это изобретение. После смерти изобретателя машина досталась его племяннику, тоже Иосифу Фаберу (родился в Вене, в 1839 году), который в свою очередь сделал в ней некоторые технические усовершенствования, будучи механиком по профессии. С машиной своего дяди Иосиф Фабер-младший объехал всю Европу и Америку, а также был два раза и в России. 20 января 1883 машина Фабера демонстрировалась в Казани на заседании физико-математической секции Общества естествоиспытателей при Казанском университете.

Устройство 
Машина Фабера состоит из воздушного меха, приводимого в движение ножной педалью и отвечающего легким человека. Вытесняемый из меха воздух при помощи ряда клавиш направляется в различные по объёму трубки, отвечающие разным положениям голосовой щели и полости рта. Достигнуть совершенно точного соответствия говорильному аппарату человека Фаберу не удалось. Чтобы до некоторой степени приблизиться к подвижности надставной трубы человеческого органа речи, воспроизвести которую механическим путём было крайне трудно, изобретатель должен был в надставной трубе своей машины устроить вертикально одну за другой шесть металлических, довольно толстых диафрагм, подымающихся и опускающихся на различную высоту, причём движения и положения этих диафрагм комбинируются друг с другом в разных отношениях. Благодаря этому устройству, получается возможность видоизменять форму и объём надставной трубы машины и получать звуки разного качества и тембра. Голосовой тон в машине Фабера производится при помощи вибрации тонкой пластинки из слоновой кости на каучуковой подкладке, дающей очень резкий и крикливый звук. Соответствия с настоящим органом голоса человека — мягкими голосовыми связками или вибрирующими перепонками, здесь также нет. Звук «p» в машине Фабера также производится вибрацией не языка, а твердой пластинки, помещенной за гортанью перед устьем меха. Трубка, изображающая нос, находится не сверху надставной трубы, изображающей рот, но ниже её и т. д. Сам механизм (клавиатура, педаль и т. д.) крайне груб и тяжеловесен, требуя больших усилий со стороны играющего на этом «говорильном органе», как его удачно называет Техмер.

Вследствие неуклюжести и неточности устройства и сами звуки, извлекаемые из машины, грубы, крикливы, монотонны и не всегда схожи со звуками настоящей человеческой речи. Тем не менее из известных в науке говорящих приборов, снаряд Фабера являлся одним из наиболее удачных.

Литература 
  // Труды казанской секции физико-математических наук. Собрание протоколов заседаний секции общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. Т.1. Заседания I-XXVIII, с апреля 1880 по май 1883 года. Казань: типография Императорского ун-та, 1883. С.16-20.
 В. А. Богородицкий. Несколько слов по поводу говорящей машины Фабера… // Там же. С.21-32.
 Дю-Монсель, «Телефон, микрофон и фонограф» (перев. со 2-го франц. издания, СПб., 1880).
 
 Прочую литературу см. в указанном сообщении И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Примечания 

Робототехника
Синтез речи